Basilica di San Pietro  a Caldaro sulla Strada del Vino
 Basilica Minore di San Pietro Apostolo a Cerignola
 Basilica di San Pietro a Collesano
 Basilica di San Pietro a Cordova
 Basilica di San Pietro – Luxeuil-les-Bains
 Basilica di San Pietro ad Aram a Napoli
 Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia
 Basilica di San Pietro a Perugia
 Basilica di San Pietro a Riposto
 Basilica di San Pietro di Castello a Venezia
 Basilica di San Pietro in Vaticano nella Città del Vaticano
 Antica basilica di San Pietro in Vaticano nella Città del Vaticano (distrutta)

Disambiguazioni correlate
Cattedrale di San Pietro
Chiesa di San Pietro